Нарцис (Narcissus; Narzissus) може да се отнася за:

В историята
 Нарцис, освободен при император Клавдий с голямо политическо влияние
 Нарцис, атлет, убиец на император Комод през 192 г.

Светии
 Свети Нарцис от Атина (+ 120 г.), чества се на 31 октомври, 4 януари
 Свети Нарцис (+ 195 г.), патриарх на Йерусалим от 185 г., живее 117 години, чества се на 7 август при православните, на 29 октомври при католиците
 Свети Нарцис от Херона, † 307 г., владика и католически светия, чества се на 18 март.

В биологията
 Нарцис (цвете)

В митологията
 Нарцис, самовлюбен много красив младеж; в.с. Нарцисизъм

В психологията
 Нарцистично личностно разстройство

Име
 Нарцис, мъжко име
 Нарциса, женско име

Други
 Нарцис – руски фотоапарат от 1961-1965.

Вижте също 
 Нарцисизъм